Onomeris är ett släkte av mångfotingar. Onomeris ingår i familjen klotdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotdubbelfotingar
Onomeris